Сидоровское — деревня в Угранском районе Смоленской области России. Входит в состав Слободского сельского поселения.
Население — 99 жителей (2007 год).
 
Расположена в юго-восточной части области в 33 км к северо-востоку от Угры, в 0,1 км южнее автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань, на берегу реки Слобожанка. В 33 км к западу от деревни находится железнодорожная станция Добрянский на линии Торжок — Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Угранского района